E lucean le stelle – film del 1935 diretto da Carmine Gallone
E lucean le stelle (The Moon and the Stars) – film del 2007 diretto da John Irvin